Die Saison 1962/63 war die 13. Spielzeit der Klass B als zweithöchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Meister der Klass B wurde die Mannschaft von Diselist Pensa, die in die Klass A aufstieg.

Modus 
Die Klass B wurde zunächst in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Mannschaft trat vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb ihrer Gruppe an. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren bestplatzierte Mannschaft in die Klass A aufstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe 4 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Entscheidungsspiel um den Aufstieg 
 Diselist Pensa - Krasnaja swesda Krasnokamsk 3:2

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru (russ.)

1962
Eishockeysaison 1962/63